Hallwachs ist der Familienname folgender Personen:

 Frieda Hallwachs (1864–1917), deutsche Sängerin, siehe Frieda Zerny
 Friedrich Hallwachs (1829–1886), deutscher Politiker
 Friedrich Hallwachs (Kreisrat) (1779–1836), Kreisrat im Kreis Wimpfen
 Georg Hallwachs (1788–1843), Mainzer Obergerichtsvizepräsident und hessischer Landtagsabgeordneter
 Georg Hallwachs (Amtmann) Johann Karl Georg Hallwachs (1751–1797), deutscher Amtmann
 Hans Peter Hallwachs (1938–2022), deutscher Schauspieler
 Jakob Ludwig Konrad Hallwachs (1744–1829), deutscher Amtmann
 Johann Konrad Hallwachs (1718–1789), deutscher Amtmann
 Johann Michael Hallwachs (1690–1738), deutscher Jurist, evangelischer Theologe, Historiker, Philosoph und Hochschullehrer
 Karl Hallwachs (1870–1959), deutscher Komponist, Musiker, Kapellmeister und Dirigent 
 Ludwig Hallwachs (1826–1903), hessischer Ministerialrat und Landtagsabgeordneter (1. und 2. Kammer)
 Theodor Wilhelm Georg Hallwachs (1812–1860), deutscher Politiker